

Горна половина

Долна половина 

WTA Тур 2013
Порше Тенис Гран при